Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Badajoz. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 06000.

 
Badajoz